Chapra peut faire référence à :
 Chhapra, capitale indienne du district de Saran dans l'État du Bihar.
 Chapra, ville indienne du district de Nadia dans l'État du Bengale occidental.
 Chapra, un personnage du manga Bouddha, d'Osamu Tezuka.
 le Lok Sabha de Chapra, remplacé en 2008 par le Lok Sabha de Saran.